Jan Michalski (1621–po 1694) – teolog, rektor i historiograf UJ
 Jan Michalski (1875–po 1934) – polityk, działacz niepodległościowy i samorządowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (2 maja 1933)
 Jan Michalski (1876–po 1950) – bibliofil, pedagog
 Jan Michalski (1889–1945) – księgarz i wydawca, współwłaściciel Księgarni Wydawniczej Trzaska, Evert i Michalski w Warszawie
 Jan Michalski (ur. 1892) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Jan Michalski – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Jan Michalski (1898–1940) – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938), zamordowany w Charkowie
 Jan Michalski ps. „Zagłoba” (ur. 1898) – rolnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Jan Michalski (1914–1989) – biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gnieźnieński
 Jan Michalski (1920–2016) – chemik, profesor Polskiej Akademii Nauk
 Jan Michalski (ur. 1961) – historyk sztuki, krytyk, wydawca publikacji artystycznych
 Jan Michalski (ur. 1962) – przedsiębiorca, działacz sportowy i polityk okresu III RP, senator
 Jan Michalski – nazwisko przybrane po II wojnie światowej przez Stanisława Gilowskiego, cichociemnego

Uwagi

Przypisy